Il doppio del torneo di tennis Budapest Challenger 2 1995, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Emanuel Couto e João Cunha e Silva che hanno battuto in finale Gábor Köves e László Markovits 4-6, 7-5, 6-4.

Teste di serie 

 Emanuel Couto /  João Cunha e Silva (Campioni)
 Gábor Köves /  László Markovits (finale)

 Jeff Belloli /  Martin Zumpft (primo turno)
 Brendan Curry /  Sébastien Leblanc (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Budapest Challenger 1995